Olga Nasarowa ist der Name folgender Personen:

* Olga Wiktorowna Nasarowa (* 1977), weißrussische Biathletin, siehe Wolha Nasarawa
 Olga M. Nasarowa (* 1962), russische Hürdenläuferin
 Olga Wladimirowna Nasarowa (* 1965), russische Leichtathletin